Виваксозавр () — род дицинодонтов из Соколков, близ Котласа (Архангельская область, Россия). Типичный дицинодонт. Род выделен Каландадзе и Куркиным в 2000 году.

В 2005 году Лукас синонимизировал Dicynodon trautscholdi, D. amalitzkii, Elph borealis и Vivaxosaurus permirus. Это делает Dicynodon amalitzkii младшим синонимом Dicynodon trautscholdi.
Другие синонимы: Gordonia annae, Oudenodon venyokovi и Dicynodon annae (все описаны Амалицким в 1922 году). В 2011 году V. permirus и D. trautscholdi были объединены в Vivaxosaurus trautscholdi.

См. также 
 Дицинодон

Примечания 

Дицинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1922 году